Knüttel steht für:
 Keule, eine Schlagwaffe

Personen:
 Max Knüttel (1883–1955), deutscher Architekt und Unternehmensführer
 Timothy Knüttel (* 1992), deutsch-amerikanischer American-Football-Spieler
 Wilhelm Knüttel (1510–1566), nassauischer Rat, Autor des Codex Knüttel